Mueang Nakhon Si Thammarat (Thai: ) ist der Landkreis (Amphoe – Verwaltungs-Distrikt) der Provinzhauptstadt der Provinz Nakhon Si Thammarat. Die Provinz Nakhon Si Thammarat liegt in der Südregion von Thailand.

Die Hauptstadt des Landkreises Mueang Nakhon Si Thammarat heißt ebenfalls Nakhon Si Thammarat.

Geographie 
Die Provinz Nakhon Si Thammarat liegt etwa 780 km südlich von Bangkok an der Ostküste der Malaiischen Halbinsel zum Golf von Thailand.

Benachbarte Bezirke (von Südosten im Uhrzeigersinn): die Amphoe Pak Phanang, Chaloem Phra Kiat, Phra Phrom, Lan Saka, Phrom Khiri und Tha Sala. Alle Amphoe liegen in der Provinz Nakhon Si Thammarat.

Nach Osten liegt der Golf von Thailand.

Verkehr 
In diesem Bezirk befindet sich der Flughafen Nakhon Si Thammarat.

Ausbildung 
In Amphoe Mueang Nakhon Si Thammarat befindet sich die Rajabhat-Universität Nakhon Si Thammarat.

Verwaltung

Provinzverwaltung 
Der District von Nakhon Si Thammarat (Amphoe Mueang) ist in 16 Unterbezirke (Tambon) gegliedert, die weiter in 114 Dorfgemeinschaften (Muban) unterteilt sind.

Anmerkung: Die fehlenden Geocodes 9-11 und 17 gehören zu Kommunen, die 1994 abgetrennt wurden, um den Amphoe Phra Phrom zu bilden.

Lokalverwaltung 
Nakhon Si Thammarat () ist eine Großstadt (Thesaban Nakhon) im Landkreis, sie besteht aus den Tambon Nai Mueang, Tha Wang, Khlang, sowie Teilen von Na Khian und Pho Sadet.

Pak Phun () ist eine Stadt (Thesaban Mueang), sie besteht aus Teilen des Tambon Pak Phun.

Es gibt weiterhin fünf Kleinstädte (Thesaban Tambon) im Landkreis:
 Tha Phae () besteht aus weiteren Teilen des Tambon Pak Phun,
 Bang Chak () besteht aus dem Tambon Bang Chak,
 Pak Nakhon () besteht aus Teilen der Tambon Tha Rai und Pak Nakhon.
 Tha Ngio () besteht aus dem gesamten Tambon Tha Ngio,
 Pho Sadet () besteht aus weiteren Teilen des Tambon Pho Sadet

Außerdem gibt es zehn „Tambon-Verwaltungsorganisationen“ (TAO, ) für die Tambon oder die Teile von Tambon im Landkreis, die zu keiner Stadt gehören.

Einzelnachweise

Weblinks 
Weitere Einzelheiten zum Amphoe Mueang Nakhon Si Thammarat von amphoe.com (in Thai)

Mueang Nakhon Si Thammarat